Stanos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stános (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Stanós, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar